Orphans (dt.: Waise) steht für: 

 ein Bühnenstück von Lyle Kessler aus dem Jahr 1983, siehe Orphans (Lyle Kessler)
 ein Bühnenstück von Dennis Kelly aus dem Jahr 2009, siehe Orphans (Dennis Kelly)
 einen Film von 1987, basierend auf dem Bühnenstück von Lyle Kessler, siehe Kellerkinder – Orphans
 einen Film von 1997, siehe Orphans (Film)
  Seltene Erkrankungen (Orphan Diseases)